Mondo steht für:

 Mondo, ein italienisches Filmgenre von Pseudo-Dokumentarfilmen
 Mondos, eine in der DDR verwendete Bezeichnung für Präservative, welches sich vom Markennamen eines Herstellers von Kondomen in der DDR ableitete
 Mondo, eine ehemalige österreichische Handelskette der Rewe International
 Mondo (Tschad), Hauptort des Departements Wadi Bissam in der Provinz Kanem, Tschad
 Mondo Verlag, ein Schweizer Verlagsunternehmen
 Mondo (Spiel), ein Spiel von Michael Schacht
 Mondo (Film), ein französisches Filmdrama
Mondo (Unternehmen), ein Italienisches Unternehmen für Sport-Kunststoffbeläge und -equipment, insbesondere in der Leichtathletik

Mondō ist:

 Mondō (Budo), eine aus dem japanischen stammende Bezeichnung für ein Lehrgespräch (問答), wird fachsprachlich im Bereich des Budō verwendet

Mondo ist der Familienname folgender Personen:

 Joel Mondo (* 1988), deutscher Basketballspieler
 Nick Mondo (* 1980), US-amerikanischer Death Match Wrestler

Mondo ist der Name von:

 Armand Duplantis (genannt Mondo; * 1999), schwedischer Stabhochspringer
 Mondo Marcio (eigentlich Gianmarco Marcello; * 1986), italienischer Rapper

Siehe auch: